Radio Oxígeno puede hacer referencia a las siguientes estaciones radiales.
 Radio Oxígeno (Perú) (2004-), emisora propiedad del Grupo RPP.
 Radio Oxígeno (Colombia) (1998-), emisora propiedad del Grupo PRISA a través de Caracol Radio.
 Radio Oxígeno (Chile) (1996-2000), emisora propiedad de la Sociedad Abril S.A.